Zeichen der Zeit steht für:
 eine apokalyptische Redewendung im Evangelium nach Matthäus ()
 Die Zeichen der Zeit, eine evangelische Monatsschrift für Mitarbeiter der Kirche in der DDR
 Zeichen der Zeit (Adventisten-Zeitschrift), Titel eines vierteljährlich erscheinenden Massenverteilheftes der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
 Zeichen der Zeit (Band), den Namen eines Band-Projekts 
 Zeichen der Zeit (Fernsehreihe), eine journalistische Sendereihe der ARD